Krištof ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Krištof (* 1957), österreichischer Jazzmusiker
 Michal Krištof (* 1993), slowakischer Eishockeyspieler
 Štefica Krištof (1936–2019), jugoslawische Sportkeglerin

Siehe auch:
 Kristof
 Kristóf
 Kryštof